ICL (spoorwegrijtuig), was tussen 2006 en 2010 een serie spoorwegrijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen
 Imperial College London, een instelling voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in Londen
 Israel Chemicals Ltd., een Israëlisch chemieconcern, zie Broomchemie
 International Computers Ltd., een voormalige Britse computerfabrikant (1968-2002)